Авренвил се може односити на:
 Авренвил (Есон), насеље и општина у северном делу централне Француске у региону Париски регион, у департману Есон ,
 Авренвил (Вогези), насеље и општина у североисточној Француској у региону Лорена, у департману Вогези,
 Авренвил (Мерт и Мозел), насеље и општина у североисточној Француској у региону Лорена, у департману Мерт и Мозел